Merlin, dit « Merlin l'Enchanteur », est un personnage légendaire du Moyen Âge. Ce nom a été donné à :
 Merlin l'Enchanteur, écrit romantique d'Edgar Quinet  (1860) ;
 Merlin l'Enchanteur (), film d'animation de Walt Disney Pictures (1963) ;
 Merlin l'Enchanteur (), un épisode d’Au cœur du temps (1967) ;
 Merlin l'Enchanteur, film français de Patrick Chéreau et Jean-Marc Lepêtre (2006) ;
 Merlin : L'Enchanteur désenchanté, mini-série française de Stéphane Kappes (2012).

Voir aussi